Żaby peut faire référence à:

Toponymie

 Żaby est un village de la voïvodie de Łódź
 Żaby est un village de la voïvodie de Mazovie